Drachenfest steht für:
 eine Veranstaltung, siehe Drachen #Drachenflugveranstaltungen (Drachenfest)
 ein Fest in chinesischem Stil im Zeichen des Drachen, siehe Drache (Mythologie)